Le terme Guide suprême se réfère à différentes fonctions dans différents systèmes politiques :

 Guide suprême en Iran.
 Guide suprême en Corée du Nord.
 Guide suprême des Frères musulmans, pour le dirigeant de la confrérie des Frères musulmans.